Die FIA-Formel-3-Meisterschaft 2021 war die dritte Saison der FIA-Formel-3-Meisterschaft und die zwölfte Saison der Rennserie (inkl. der Jahre als GP3-Serie) insgesamt. Es gab 21 Rennen, die Meisterschaft begann am 8. Mai in Montmeló und endete am 26. September in Sotschi.

Änderungen 2021

Sportliches Reglement 
Da die Formel 3 nicht mehr gemeinsam mit der Formel 2 antraten wurde durch die neu verfügbare Zeit das Rennwochenend-Format adaptiert. So gab es drei Rennen pro Rennwochenende zu je 40 Minuten, zwei Rennen finden samstags statt und am Sonntag wird das letzte Rennen abgehalten. Freitags wird ein 45-minütiges Training sowie ein 30-minütiges Qualifying gefahren. Die Startaufstellung für das dritte Rennen wird durch das Qualifying bestimmt, für das erste Rennen wird ebenfalls das Qualifying hergenommen allerdings werden die ersten zwölf Plätze gestürzt. Beim zweiten Rennen bestimmt das Ergebnis des ersten Rennens die Startaufstellung, allerdings werden hier auch die ersten zwölf Plätze gestürzt. 

Dadurch ergibt sich folgende Konstellation:

Strecken 
Ursprünglich sollte das letzte Rennwochenende vom 22. bis 24. Oktober in Austin stattfinden, welches jedoch aufgrund von logistischen Schwierigkeiten abgesagt und stattdessen in Sotschi gestartet wurde.

Teams und Fahrer 
2021 gehen die Teams mit jeweils drei Fahrzeugen an den Start, bislang sind folgende Teams und Fahrer für die FIA-Formel-3-Meisterschaft bestätigt.

Rennkalender 
Die erste Version des Rennkalenders wurde am 10. November 2020 präsentiert. Es fanden sieben Rennwochenenden statt, es befanden sich alle Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Formel-1-Weltmeisterschaft. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Monza, Scarperia e San Piero und Silverstone raus, neu hinzu kamen Le Castellet, Sotschi sowie Zandvoort.

Wertung

Punktesystem 
Beim Sonntagsrennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e), bei den beiden Samstagsrennen erhielten die ersten zehn des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab vier Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen und zwei Punkte für die schnellste Rennrunde, sofern der jeweilige Fahrer im Rennen in den Top-Zehn klassifiziert war.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der FIA-Formel-3-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021